O termo imperador pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Imperador, aquele que rege um império;
Imperador, bairro de Magé
Imperador do Divino, principal figura da Festa do Divino de Pirenópolis;
Mariposa-imperador,  (Thysania agrippina) uma espécie de mariposa;
Olho-de-cão, (Priacanthus arenatus) um peixe;
Cardeal, (Beryx decadactylus) um pássaro.
Adriano Leite Ribeiro, jogador de futebol, apelidado de Imperador;
Tong que tai, filme chinês de 2012;
Emperor, filme estadunidense e japonês de  2012;

Desambiguação